Hubbell ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hubbell (1903–1988), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edwin N. Hubbell (19. Jahrhundert), US-amerikanischer Politiker
 James Randolph Hubbell (1824–1890), US-amerikanischer Politiker
 Jay Abel Hubbell (1829–1900), US-amerikanischer Politiker
 Keiffer Hubbell (* 1989), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Madison Hubbell (* 1991), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Stephen P. Hubbell (* 1942), US-amerikanischer Ökologe
 Theodore H. Hubbell (1897–1989), US-amerikanischer Entomologe
 Wayne L. Hubbell (* 1943), US-amerikanischer Biochemiker
 Webster Hubbell (* 1949), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 William Spring Hubbell (1801–1873), US-amerikanischer Politiker

Hubbell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hubbell (Indiana)
 Hubbell (Michigan)
 Hubbell (Nebraska)

Hubbell steht außerdem für:
 Hubbell (Unternehmen), amerikanisches Elektrotechnikunternehmen

Siehe auch:
 Hubble